

Persone
Alessandro Corbelli (1952) – baritono italiano
Ettore Corbelli (1886–...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Giorgio Corbelli (1955) – imprenditore italiano
Guido Corbelli (1913-1994) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
Laurie Corbelli, nata Laurie Flachmeier (1957) – ex pallavolista ed allenatrice di pallavolo statunitense
Marco Corbelli (1970-2007) –  compositore, musicista e performer di musica noise/industrial italiano
Vito Corbelli (1941) –  ex ciclista su strada sammarinese

Altro
 Corbelli – cognome italiano
Corbelli – famiglia nobile italiana originaria della Romagna
Teatro Greco Corbelli – ex teatro di Mirandola, in provincia di Modena